Mourhal är kullar i Marocko. De ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Souss-Massa-Draâ
Berg i Marocko 200 meter över havet eller högre